Koga se poate referi la:

 Koga, un personaj ficțional din seria anime și manga InuYasha.
 Clanul , o familie de nobili în Japonia medievală.
 Municipiul Koga, o localitate în Japonia, în prefectura Fukuoka.
 Municipiul Koga, o localitate în Japonia, în prefectura Ibaraki.